Ljestvice liga šestog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2000./01.

3. ŽNL Brodsko-posavska

Centar

Istok

Zapad 
Također i pod nazivom 2. ŽNL Brodsko posavska - grupa Nova Gradiška

 Izvori: 
 rsssf.com

3. ŽNL Karlovačka 
 

 Izvori:  
 100 godina nogometa u Karlovačkoj županiji 1903-2003

3. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 Glas Podravine i Prigorrja

3. ŽNL Osječko-baranjska

NS Beli Manastir

NS Donji Miholjac

NS Đakovo 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Našice

NS Osijek

NS Valpovo 

 Izvori: 
 rsssf.com

3. ŽNL Sisačko-moslavačka

NS Kutina - Moslovačka liga 

 Izvori: 
 ŠNK Moslavina Donja Gračenica (1957. – 2007.)

3. ŽNL Vukovarsko-srijemska

Skupina A 

 Izvori: 
 Vinkovački list

Skupina B 

 Izvori: 
 Vinkovački list

Utakmica za prvaka 

 Izvori: 
 Vinkovački list

Splitsko-dalmatinska županija

NL otoka Hvara 
 

 Izvori: 
 NL Hvar 
 nogomet.com, ljestvica  
 nogomet.com, rezultati

Poveznice 
 1. HNL 2000./01.
 2. HNL 2000./01.
 3. HNL 2000./01.
 4. rang HNL-a 2000./01.
 5. rang HNL-a 2000./01.
 7. rang HNL-a 2000./01.
 Hrvatski nogometni kup 2000./01.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2000./01.

2000-01
 6